Mitsuru Mukojima (Shizuoka, 5 mei 1976) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Mitsuru Mukojima speelde tussen 1995 en 2006 voor Nagoya Grampus Eight en Honda FC.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer